Текуала () — муниципалитет в Мексике, штат Наярит, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 39 756 человек.

Общие сведения 
Название Tecuala с языка науатль можно перевести как «место диких животных».

Площадь муниципалитета равна 1045 км², что составляет 3,7 % от территории штата. Он граничит с другими муниципалитетами Наярита: на востоке с Акапонетой, на юге с Росаморадой и Сантьяго-Искуинтлой. Также на севере Текуала граничит с другим штатом Мексики — Синалоа, а на западе омывается водами с Тихого океана.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году. В состав муниципалитета входит 39 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Наярита
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Наярита